Der Bezirk Sigulda ( Siguldas novads) ist wie alle 35 Novadi Lettlands in rechtlichem Sinne eine Großgemeinde. Er bzw. sie liegt in der Mitte Lettlands in der historischen Landschaft Vidzeme. Sein Verwaltungssitz ist in Sigulda.

Der nordöstlich der Hauptstadt Riga liegende Bezirk entstand im Rahmen einer Verwaltungsreform zum 1. Juli 2021 durch den Zusammenschluss des alten Bezirks Sigulda mit den Bezirken Krimulda und Mālpils sowie der Gemeinde Inčukalns aus dem Bezirk Inčukalns.

Geografie 
Das nord-südlich gestreckte Gebiet grenzt im Osten an den Bezirk Cēsis, im Süden an den Bezirk Ogre, im Südwesten an den Bezirk Ropaži, im Westen an die Bezirke Ādaži und Saulkrasti sowie im Nordwesten an den Bezirk Limbaži.

Größte Flüsse im Bezirk sind die Gauja, die ihn mittig durchfließt, und im Süden die Lielā Jugla. Größter See ist der Aijažu ezers.

Mittig im Bezirk liegt der Westteil des Nationalparks Gauja.

Gemeindeteile 

Der Bezirk umfasst die Stadt (pilsēta) Sigulda sowie 7 ländlichen Gemeindeteile (pagasti):

Verkehr 
Wichtigste Straßenverbindungen sind die längs durch den Bezirk verlaufende Staatsstraße A2, die Teil der Europastraße 77 ist und von Riga nach Ape und weiter zum Grenzübergang nach Estland führt, sowie die davon abzweigende A3 nach Valka und ebenfalls weiter nach Estland. Parallel zur A2 verläuft die Bahnstrecke Riga–Valka mit Bahnhöfe in Vangaži, Inčukalns, Egļupe und Sigulda. Bei Mālpils und bei Ragana in der Gemeinde Krimulda gibt es Flugplätze.

Nachweise 

Sigulda
 
Gegründet 2021